Ел Пескадор има више значења:

 Ел Пескадор (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пескадор (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пескадор, Сентро Туристико (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пескадор (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пескадор (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пескадор (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пескадор, Ел Морал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пескадор (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику